|-
|(61751)||2000 QN157|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,157|| align=right|8,48|| align=right|4,128||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61752)||2000 QT157|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,202|| align=right|6,67|| align=right|3,712||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61753)||2000 QD159|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,105|| align=right|16,08|| align=right|5,605||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61754)||2000 QP159|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,122|| align=right|9,60|| align=right|4,280||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61755)||2000 QE160|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,098|| align=right|8,77|| align=right|4,351||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61756)||2000 QJ160|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,211|| align=right|6,02|| align=right|3,528||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61757)||2000 QS160|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,070|| align=right|6,50|| align=right|3,652||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61758)||2000 QA164|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,104|| align=right|12,39|| align=right|4,269||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61759)||2000 QB164|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,068|| align=right|8,20|| align=right|4,414||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61760)||2000 QG165|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,066|| align=right|7,80|| align=right|4,510||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61761)||2000 QS165|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|9,13|| align=right|4,326||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61762)||2000 QT165|| align=right|15,4|| align=right|2,807|| align=right|0,035|| align=right|6,00|| align=right|4,701||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61763)||2000 QF166|| align=right|15,8|| align=right|2,965|| align=right|0,078|| align=right|8,33|| align=right|5,104||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61764)||2000 QT166|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,072|| align=right|4,34|| align=right|4,547||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61765)||2000 QA167|| align=right|15,7|| align=right|2,816|| align=right|0,044|| align=right|3,68|| align=right|4,725||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61766)||2000 QX167|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,254|| align=right|5,12|| align=right|4,105||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61767)||2000 QB168|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,031|| align=right|13,01|| align=right|4,544||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61768)||2000 QK168|| align=right|15,7|| align=right|2,576|| align=right|0,099|| align=right|5,39|| align=right|4,134||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61769)||2000 QM168|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,099|| align=right|13,87|| align=right|5,501||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61770)||2000 QE170|| align=right|14,6|| align=right|3,002|| align=right|0,079|| align=right|8,21|| align=right|5,200||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61771)||2000 QJ170|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,157|| align=right|1,96|| align=right|3,444||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61772)||2000 QL170|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,083|| align=right|4,67|| align=right|3,816||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61773)||2000 QJ171|| align=right|15,5|| align=right|2,903|| align=right|0,021|| align=right|10,16|| align=right|4,947||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61774)||2000 QV171|| align=right|15,1|| align=right|3,156|| align=right|0,142|| align=right|8,62|| align=right|5,606||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61775)||2000 QK172|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|9,22|| align=right|4,099||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61776)||2000 QP172|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|6,31|| align=right|4,054||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61777)||2000 QW172|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,072|| align=right|6,00|| align=right|4,101||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61778)||2000 QA174|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,141|| align=right|4,69|| align=right|3,355||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61779)||2000 QV174|| align=right|15,5|| align=right|3,041|| align=right|0,064|| align=right|11,13|| align=right|5,301||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61780)||2000 QQ175|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,045|| align=right|4,74|| align=right|4,042||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61781)||2000 QH177|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,161|| align=right|9,31|| align=right|4,629||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61782)||2000 QN177|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,040|| align=right|3,24|| align=right|4,355||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61783)||2000 QU177|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|7,23|| align=right|3,721||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61784)||2000 QL178|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,127|| align=right|7,09|| align=right|4,236||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61785)||2000 QM178|| align=right|15,1|| align=right|3,056|| align=right|0,217|| align=right|10,89|| align=right|5,342||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61786)||2000 QZ178|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,166|| align=right|12,85|| align=right|4,543||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61787)||2000 QK179|| align=right|15,2|| align=right|3,030|| align=right|0,081|| align=right|1,60|| align=right|5,273||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61788)||2000 QP181|| align=right|14,7|| align=right|2,442|| align=right|0,144|| align=right|12,79|| align=right|3,815||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61789)||2000 QM182|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|5,738||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61790)||2000 QO182|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,176|| align=right|5,49|| align=right|4,049||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61791)||2000 QV182|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,213|| align=right|9,66|| align=right|4,532||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61792)||2000 QA183|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,064|| align=right|4,16|| align=right|4,631||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61793)||2000 QB183|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,099|| align=right|10,58|| align=right|5,209||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61794)||2000 QD183|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,096|| align=right|7,48|| align=right|3,783||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61795)||2000 QF183|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,108|| align=right|1,23|| align=right|4,264||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61796)||2000 QM183|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,065|| align=right|10,26|| align=right|5,044||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61797)||2000 QO183|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,227|| align=right|3,78|| align=right|3,455||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61798)||2000 QY183|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,079|| align=right|3,28|| align=right|4,533||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61799)||2000 QC184|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,302|| align=right|3,41|| align=right|3,608||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61800)||2000 QU184|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,154|| align=right|13,90|| align=right|4,377||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61801)||2000 QV184|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|3,70|| align=right|3,461||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61802)||2000 QA185|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,105|| align=right|9,63|| align=right|5,197||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61803)||2000 QL185|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,163|| align=right|13,00|| align=right|3,875||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61804)||2000 QO185|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,085|| align=right|7,12|| align=right|3,607||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61805)||2000 QR185|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,119|| align=right|5,76|| align=right|3,820||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61806)||2000 QZ185|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,185|| align=right|3,57|| align=right|4,191||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61807)||2000 QC186|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,043|| align=right|3,21|| align=right|4,191||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61808)||2000 QD187|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,199|| align=right|7,32|| align=right|3,674||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61809)||2000 QG187|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|6,73|| align=right|3,816||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61810)||2000 QM187|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,174|| align=right|6,15|| align=right|3,503||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61811)||2000 QQ187|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,065|| align=right|7,13|| align=right|3,697||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61812)||2000 QP189|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,074|| align=right|7,23|| align=right|3,835||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61813)||2000 QQ189|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|14,87|| align=right|4,122||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61814)||2000 QX189|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,093|| align=right|5,31|| align=right|3,673||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61815)||2000 QZ189|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,216|| align=right|5,94|| align=right|3,649||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61816)||2000 QR190|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,223|| align=right|5,72|| align=right|3,471||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61817)||2000 QV190|| align=right|15,6|| align=right|2,459|| align=right|0,110|| align=right|6,94|| align=right|3,856||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61818)||2000 QW190|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,181|| align=right|5,49|| align=right|3,375||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61819)||2000 QT191|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,151|| align=right|8,08|| align=right|3,398||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61820)||2000 QV191|| align=right|13,7|| align=right|3,492|| align=right|0,107|| align=right|11,12|| align=right|6,526||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61821)||2000 QW191|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,024|| align=right|11,29|| align=right|3,694||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61822)||2000 QF192|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,137|| align=right|9,85|| align=right|5,478||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61823)||2000 QF193|| align=right|15,1|| align=right|3,171|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|5,646||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61824)||2000 QU193|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,236|| align=right|4,46|| align=right|4,398||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61825)||2000 QV193|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,070|| align=right|4,98|| align=right|4,676||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61826)||2000 QC194|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,149|| align=right|3,67|| align=right|3,785||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61827)||2000 QZ194|| align=right|15,6|| align=right|2,513|| align=right|0,029|| align=right|3,06|| align=right|3,982||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61828)||2000 QC195|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,167|| align=right|6,47|| align=right|3,532||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61829)||2000 QL195|| align=right|16,3|| align=right|2,678|| align=right|0,088|| align=right|3,05|| align=right|4,382||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61830)||2000 QA196|| align=right|15,3|| align=right|2,903|| align=right|0,107|| align=right|4,55|| align=right|4,945||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61831)||2000 QB196|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,119|| align=right|5,17|| align=right|4,189||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61832)||2000 QL196|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,067|| align=right|4,68|| align=right|4,077||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61833)||2000 QM196|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,075|| align=right|6,76|| align=right|3,540||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61834)||2000 QS196|| align=right|16,7|| align=right|2,536|| align=right|0,224|| align=right|1,74|| align=right|4,038||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61835)||2000 QX196|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,091|| align=right|1,21|| align=right|4,983||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61836)||2000 QA197|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,144|| align=right|5,25|| align=right|3,704||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61837)||2000 QC197|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,740||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61838)||2000 QL197|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,009|| align=right|0,60|| align=right|4,625||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61839)||2000 QA198|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|3,775||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61840)||2000 QL198|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,088|| align=right|5,02|| align=right|4,236||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61841)||2000 QW199|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,055|| align=right|10,68|| align=right|4,219||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61842)||2000 QE200|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,096|| align=right|4,20|| align=right|4,519||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61843)||2000 QT200|| align=right|16,4|| align=right|2,708|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|4,455||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61844)||2000 QU200|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,088|| align=right|10,04|| align=right|5,776||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61845)||2000 QW200|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,128|| align=right|5,41|| align=right|5,459||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61846)||2000 QH201|| align=right|15,7|| align=right|2,775|| align=right|0,061|| align=right|5,54|| align=right|4,622||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61847)||2000 QW201|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,134|| align=right|3,41|| align=right|3,694||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61848)||2000 QG202|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,102|| align=right|2,55|| align=right|5,333||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61849)||2000 QP202|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|3,10|| align=right|3,771||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61850)||2000 QZ202|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,078|| align=right|4,05|| align=right|4,203||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61851)||2000 QA204|| align=right|17,2|| align=right|2,153|| align=right|0,122|| align=right|3,26|| align=right|3,158||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61852)||2000 QB204|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,085|| align=right|3,10|| align=right|4,931||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61853)||2000 QO204|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,123|| align=right|6,06|| align=right|3,594||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61854)||2000 QQ204|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,170|| align=right|9,55|| align=right|5,362||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61855)||2000 QE205|| align=right|15,3|| align=right|2,833|| align=right|0,104|| align=right|0,76|| align=right|4,768||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61856)||2000 QJ205|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,092|| align=right|1,12|| align=right|4,610||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61857)||2000 QL205|| align=right|15,5|| align=right|2,836|| align=right|0,072|| align=right|1,74|| align=right|4,776||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61858)||2000 QM205|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|2,13|| align=right|3,726||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61859)||2000 QS205|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,177|| align=right|0,92|| align=right|5,331||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61860)||2000 QT205|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,189|| align=right|1,78|| align=right|4,104||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61861)||2000 QA207|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,093|| align=right|14,35|| align=right|4,373||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61862)||2000 QA208|| align=right|15,0|| align=right|2,994|| align=right|0,122|| align=right|10,31|| align=right|5,180||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61863)||2000 QJ208|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|0,84|| align=right|3,777||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61864)||2000 QL208|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,066|| align=right|8,38|| align=right|5,322||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61865)||2000 QO210|| align=right|15,1|| align=right|2,886|| align=right|0,042|| align=right|2,77|| align=right|4,902||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61866)||2000 QE211|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,125|| align=right|1,18|| align=right|3,674||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61867)||2000 QQ211|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,026|| align=right|3,35|| align=right|4,289||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61868)||2000 QN212|| align=right|15,7|| align=right|2,894|| align=right|0,103|| align=right|1,87|| align=right|4,922||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61869)||2000 QO212|| align=right|15,9|| align=right|2,819|| align=right|0,070|| align=right|2,27|| align=right|4,732||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61870)||2000 QV212|| align=right|16,0|| align=right|2,746|| align=right|0,107|| align=right|3,35|| align=right|4,550||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61871)||2000 QE213|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,065|| align=right|4,99|| align=right|3,710||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61872)||2000 QH213|| align=right|14,8|| align=right|2,866|| align=right|0,054|| align=right|3,15|| align=right|4,852||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61873)||2000 QN213|| align=right|15,1|| align=right|2,861|| align=right|0,078|| align=right|5,99|| align=right|4,840||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61874)||2000 QX213|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|11,24|| align=right|5,441||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61875)||2000 QS214|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|3,48|| align=right|3,637||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61876)||2000 QN215|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,052|| align=right|2,38|| align=right|4,795||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61877)||2000 QU215|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,099|| align=right|2,89|| align=right|5,357||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61878)||2000 QD216|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,072|| align=right|9,82|| align=right|5,156||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61879)||2000 QQ216|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,035|| align=right|1,90|| align=right|5,034||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61880)||2000 QC217|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,107|| align=right|10,04|| align=right|5,405||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61881)||2000 QS217|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,124|| align=right|10,74|| align=right|5,625||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61882)||2000 QA218|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,035|| align=right|9,31|| align=right|5,175||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61883)||2000 QU218|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|7,74|| align=right|3,698||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61884)||2000 QJ219|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|1,96|| align=right|5,612||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61885)||2000 QN219|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,048|| align=right|2,71|| align=right|4,316||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61886)||2000 QV219|| align=right|16,4|| align=right|2,612|| align=right|0,193|| align=right|3,85|| align=right|4,221||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61887)||2000 QF220|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,136|| align=right|2,84|| align=right|4,302||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61888)||2000 QO220|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,033|| align=right|1,80|| align=right|4,325||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61889)||2000 QL221|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,175|| align=right|5,42|| align=right|3,615||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61890)||2000 QZ221|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,116|| align=right|7,99|| align=right|3,390||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61891)||2000 QO222|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,149|| align=right|10,10|| align=right|3,637||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61892)||2000 QQ222|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,158|| align=right|10,15|| align=right|3,681||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61893)||2000 QX222|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,116|| align=right|7,48|| align=right|3,696||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61894)||2000 QT224|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,050|| align=right|10,29|| align=right|4,048||MBA||26. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61895)||2000 QV224|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,046|| align=right|10,14|| align=right|4,170||MBA||26. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61896)||2000 QG227|| align=right|12,6|| align=right|5,151|| align=right|0,063|| align=right|6,25|| align=right|11,69||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61897)||2000 QY227|| align=right|17,0|| align=right|2,539|| align=right|0,146|| align=right|2,69|| align=right|4,044||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61898)||2000 QZ227|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,069|| align=right|6,45|| align=right|3,723||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61899)||2000 QN228|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,079|| align=right|2,80|| align=right|4,432||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61900)||2000 QQ228|| align=right|16,0|| align=right|2,696|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|4,425||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61901)||2000 QX228|| align=right|15,8|| align=right|2,637|| align=right|0,021|| align=right|1,64|| align=right|4,282||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61902)||2000 QH229|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,058|| align=right|10,23|| align=right|5,129||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61903)||2000 QA230|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,005|| align=right|6,86|| align=right|4,049||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61904)||2000 QD230|| align=right|15,9|| align=right|2,715|| align=right|0,086|| align=right|4,51|| align=right|4,474||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61905)||2000 QF230|| align=right|15,5|| align=right|2,767|| align=right|0,065|| align=right|10,56|| align=right|4,601||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61906)||2000 QJ230|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,021|| align=right|7,20|| align=right|4,639||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61907)||2000 QK230|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,082|| align=right|9,86|| align=right|5,271||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61908)||2000 QT230|| align=right|15,7|| align=right|2,895|| align=right|0,126|| align=right|2,50|| align=right|4,924||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61909)||2000 QR231|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,162|| align=right|4,65|| align=right|4,094||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61910)||2000 QW243|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,182|| align=right|8,12|| align=right|4,442||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61911)||2000 QP244|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|3,607||MBA||25. avgust 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(61912)||2000 QC247|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|9,01|| align=right|4,507||MBA||27. avgust 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(61913)||2000 QJ248|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,060|| align=right|1,64|| align=right|4,343||MBA||28. avgust 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(61914)||2000 RK|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,131|| align=right|14,28|| align=right|4,091||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61915)||2000 RO|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,093|| align=right|12,05|| align=right|5,369||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61916)||2000 RB1|| align=right|15,8|| align=right|2,481|| align=right|0,140|| align=right|4,92|| align=right|3,908||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61917)||2000 RH1|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|2,00|| align=right|3,662||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61918)||2000 RR1|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,116|| align=right|11,01|| align=right|4,468||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61919)||2000 RU1|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,153|| align=right|2,21|| align=right|3,645||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61920)||2000 RV1|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,174|| align=right|2,05|| align=right|3,779||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61921)||2000 RW1|| align=right|17,1|| align=right|2,245|| align=right|0,152|| align=right|4,81|| align=right|3,363||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61922)||2000 RA2|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,021|| align=right|8,86|| align=right|4,100||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61923)||2000 RF2|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|3,10|| align=right|3,414||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61924)||2000 RL2|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,152|| align=right|4,16|| align=right|5,705||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61925)||2000 RA3|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,056|| align=right|21,59|| align=right|5,545||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61926)||2000 RN3|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|9,54|| align=right|5,346||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61927)||2000 RZ3|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|8,62|| align=right|4,585||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61928)||2000 RP4|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,305|| align=right|13,24|| align=right|4,299||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61929)||2000 RB5|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,126|| align=right|5,87|| align=right|3,764||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61930)||2000 RP5|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,176|| align=right|14,10|| align=right|5,421||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61931)||2000 RS5|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,216|| align=right|2,66|| align=right|3,663||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61932)||2000 RN6|| align=right|16,9|| align=right|2,266|| align=right|0,184|| align=right|0,67|| align=right|3,410||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61933)||2000 RR6|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,197|| align=right|11,74|| align=right|4,658||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61934)||2000 RA7|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,250|| align=right|4,15|| align=right|3,630||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61935)||2000 RT7|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|5,692||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61936)||2000 RZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,255|| align=right|2,01|| align=right|4,074||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61937)||2000 RK9|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,288|| align=right|8,30|| align=right|4,378||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61938)||2000 RT9|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,092|| align=right|7,03|| align=right|3,732||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61939)||2000 RA11|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,166|| align=right|3,13|| align=right|4,226||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61940)||2000 RB11|| align=right|15,4|| align=right|2,962|| align=right|0,139|| align=right|3,40|| align=right|5,097||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61941)||2000 RE11|| align=right|15,6|| align=right|2,172|| align=right|0,042|| align=right|4,35|| align=right|3,201||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61942)||2000 RP12|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|5,71|| align=right|3,296||MBA||2. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(61943)||2000 RT12|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,149|| align=right|6,93|| align=right|3,622||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61944)||2000 RM13|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,178|| align=right|7,31|| align=right|3,717||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61945)||2000 RO13|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,097|| align=right|10,12|| align=right|5,134||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61946)||2000 RQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,139|| align=right|12,81|| align=right|4,164||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61947)||2000 RG14|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,085|| align=right|9,75|| align=right|5,133||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61948)||2000 RA15|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,170|| align=right|14,10|| align=right|5,605||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61949)||2000 RL16|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,144|| align=right|8,74|| align=right|3,788||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61950)||2000 RQ16|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,145|| align=right|11,28|| align=right|5,635||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61951)||2000 RE17|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,010|| align=right|12,47|| align=right|4,324||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61952)||2000 RG17|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,195|| align=right|12,20|| align=right|4,140||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61953)||2000 RK17|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,068|| align=right|8,56|| align=right|5,467||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61954)||2000 RB18|| align=right|15,5|| align=right|3,060|| align=right|0,048|| align=right|8,54|| align=right|5,353||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61955)||2000 RK18|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,078|| align=right|14,77|| align=right|4,222||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61956)||2000 RS18|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,226|| align=right|19,00|| align=right|3,778||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61957)||2000 RE19|| align=right|13,8|| align=right|3,179|| align=right|0,112|| align=right|16,97|| align=right|5,668||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61958)||2000 RR19|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,026|| align=right|8,88|| align=right|4,301||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61959)||2000 RS19|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,197|| align=right|12,89|| align=right|5,579||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61960)||2000 RV19|| align=right|13,8|| align=right|3,052|| align=right|0,122|| align=right|7,68|| align=right|5,332||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61961)||2000 RC20|| align=right|13,8|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,71|| align=right|5,190||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61962)||2000 RV20|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,076|| align=right|6,08|| align=right|3,839||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61963)||2000 RY20|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,045|| align=right|5,52|| align=right|4,579||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61964)||2000 RQ21|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,171|| align=right|7,19|| align=right|4,438||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61965)||2000 RS22|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|5,097||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61966)||2000 RU22|| align=right|16,2|| align=right|2,591|| align=right|0,231|| align=right|4,23|| align=right|4,170||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61967)||2000 RV23|| align=right|15,2|| align=right|2,811|| align=right|0,065|| align=right|4,90|| align=right|4,711||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61968)||2000 RW23|| align=right|16,5|| align=right|2,412|| align=right|0,251|| align=right|2,75|| align=right|3,746||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61969)||2000 RG24|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,156|| align=right|8,25|| align=right|4,101||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61970)||2000 RV24|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,036|| align=right|8,50|| align=right|5,328||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61971)||2000 RW24|| align=right|17,3|| align=right|2,228|| align=right|0,075|| align=right|7,10|| align=right|3,326||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61972)||2000 RB26|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,132|| align=right|5,92|| align=right|3,868||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61973)||2000 RY26|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,096|| align=right|8,65|| align=right|5,168||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61974)||2000 RC27|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,101|| align=right|8,58|| align=right|4,568||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61975)||2000 RJ27|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,019|| align=right|8,70|| align=right|5,170||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61976)||2000 RS27|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,257|| align=right|16,78|| align=right|4,079||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61977)||2000 RK28|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,224|| align=right|3,72|| align=right|3,695||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61978)||2000 RN28|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,046|| align=right|4,95|| align=right|4,466||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61979)||2000 RO28|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,175|| align=right|5,45|| align=right|3,503||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61980)||2000 RZ29|| align=right|14,3|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|6,91|| align=right|4,568||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61981)||2000 RB30|| align=right|13,8|| align=right|2,895|| align=right|0,072|| align=right|10,13|| align=right|4,924||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61982)||2000 RL30|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,096|| align=right|15,35|| align=right|5,512||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61983)||2000 RN30|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,073|| align=right|7,49|| align=right|4,222||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61984)||2000 RR30|| align=right|15,0|| align=right|3,139|| align=right|0,103|| align=right|12,50|| align=right|5,560||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61985)||2000 RW30|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,103|| align=right|8,07|| align=right|4,105||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61986)||2000 RY30|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,103|| align=right|5,93|| align=right|3,701||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61987)||2000 RD31|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,172|| align=right|8,30|| align=right|5,521||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61988)||2000 RN32|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,055|| align=right|10,17|| align=right|4,486||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61989)||2000 RP32|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,141|| align=right|12,79|| align=right|4,670||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61990)||2000 RG33|| align=right|14,6|| align=right|3,027|| align=right|0,149|| align=right|10,74|| align=right|5,265||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61991)||2000 RL33|| align=right|14,8|| align=right|2,453|| align=right|0,120|| align=right|4,12|| align=right|3,840||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61992)||2000 RN33|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,144|| align=right|8,77|| align=right|4,536||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61993)||2000 RR33|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,059|| align=right|4,77|| align=right|4,516||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61994)||2000 RT33|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|11,29|| align=right|4,416||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61995)||2000 RG34|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,138|| align=right|5,60|| align=right|3,630||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61996)||2000 RO34|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,136|| align=right|8,00|| align=right|4,007||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61997)||2000 RR34|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,228|| align=right|5,03|| align=right|4,025||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61998)||2000 RT34|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,033|| align=right|5,26|| align=right|3,926||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61999)||2000 RT35|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,115|| align=right|13,67|| align=right|4,347||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62000)||2000 RA36|| align=right|14,8|| align=right|3,170|| align=right|0,118|| align=right|10,97|| align=right|5,642||MBA||3. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov